Alicia González Blanco (n. 1995), ciclista asturiana
 Alicia González Laá (n. 1974), actriu catalana nascuda a Madrid